Francis Bacon er flertydig:

 Francis Bacon (filosof) – (1561 – 1626) var britisk filosof, statsmand og forfatter.
 Francis Bacon (maler) – (1909 – 1992) var en irsk figurativ maler.